Жезказган, или Джезказган (до началото на 1990-те години), може да се отнася за някой от следните топоними в Казахстан, Карагандинска област:
 Жезказган – град на областно подчинение
 Жезказган – селище от градски тип, на 28 км от града
 Жезказган – летището на гр. Жезказган.